L'invasion de l'Europe a permis la libération de la Belgique dans les mois qui suivirent le débarquement en Normandie, le . En effet, c'est officiellement le  que les premières troupes alliées entrèrent en Belgique. Après le débarquement, bon nombre d'opérations furent lancées à travers toute la France. Il n'y avait pas vraiment d'opération pré-organisée pour rentrer en Belgique. Les armées alliées devaient simplement suivre un plan d'attaque. Il y avait deux grands axes pour libérer le territoire belge: le premier est l'axe anglo-canadien, qui couvrait la moitié nord du pays, et dont l'objectif était le port d'Anvers. Le second est l'axe américain, avec, pour objectif, les villes de Liège et, afin de pénétrer en Allemagne, Cologne.

Le plan original 

À la fin du mois d', les troupes alliées ont libéré plus de 75 % du territoire français. À l'ouest, les troupes débarquées en Normandie ont libéré la moitié nord de la France, à l'est, les troupes américaines venant du sud libèrent la Provence, et remonte rapidement vers l'Alsace et la Lorraine. Mais pour les deux groupes d'armée, le problème majeur n'est pas tant l'armée allemande, bien qu'opposant une résistance farouche, mais plutôt le ravitaillement. Patton dit d'ailleurs à ce sujet: "Mes hommes peuvent se battre sans rien dans le ventre, mais mes chars ne peuvent avancer sans essence". En effet, l'avance alliée était victime de son succès. Le ravitaillement venait toujours de Cherbourg, seul grand port capable d'accueillir l'énorme quantité de ravitaillement en carburant, or ce port est éloigné du front de près de 1000 kilomètres du front, et le carburant acheminé par camions, met trop de temps pour être livré aux troupes.

Dès lors, la capture d'Anvers s'impose comme une nécessité, car elle permettrait la répartition du débit de ravitaillement venant d'Angleterre sur deux ports, dont l'un situé nettement plus près du front. L'entrée des forces alliées en Belgique s'articule donc autour de deux grands objectifs: la libération du port d'Anvers et de son estuaire, et l'entrée en Allemagne du côté de Cologne, en passant par Liège. Le premier objectif est confié aux Anglo-Canadiens, tandis que les Américains se chargent du second. Les deux axes formés par ces armées coupent le pays en deux. Au nord, les Anglo-Canadiens se dirigent vers Anvers, avec une percée de la Brigade Piron vers Bruxelles et Bourg-Léopold; au sud, les Américains se dirigent vers Liège et l'Allemagne.

Le plan américain subdivisait la partie sud, en quatre tracés : La 30th Infantry Division « Old Hickory » rentre par Tournai, pour partir vers l'Allemagne, la 1st Infantry Division « Big Red One » par Mons pour se diriger vers Liège, la 9th Infantry Division « Octofoil » par Chimay, en direction de Dinant, et la 4th Infantry Division « Ivy » par Arlon, en direction de Bastogne.

Le jour de l'entrée des premiers alliés en Belgique est fixé le , mais en réalité, elle se fait la veille, le , à Cendron…

Sources 

Bataille ou opération de la Seconde Guerre mondiale
Bataille de la Seconde Guerre mondiale impliquant les États-Unis
Bataille impliquant l'Allemagne
Bataille de 1944
Histoire de la Belgique pendant la Seconde Guerre mondiale
Histoire de la province de Hainaut
Chimay